Ковчег може означати:

Релігія 
 Ковчег — у православній церкві — скринька для зберігання святих дарів.
 Ковчег Заповіту — в Старому Заповіті священна скриня ізраїльтян, що містила таблиці закону.
 Ковчег — заглиблена середня частина іконної дошки.
 Ковчег — рака, ящик для мощей.

Судно 
 Ковчег — тип старовинного плоскодонного річкового судна.
 Ковчег Ноя — за біблійною історією, велике судно.

Інше 
 «Ковчег» — роман шведського письменника-фантаста Петера Нільсона.

Посилання 
 Ковчег // Українська Релігієзнавча Енциклопедія